Ray kan som auktorsförkortning betyda:

 Ann M.Ray
 John Ray
 Martin Forbes Ray

Robotskapade auktorsförkortningar